Втюрин:
 Втюрин, Игорь Сергеевич (род. 1982) — российский футболист.
 Втюрин, Павел Александрович (род. 1981) — российский футболист.